

Джефферсонвілл — місто, штат Джорджія
 Джефферсонвілл — місто, штат Індіана
 Джефферсонвілл — місто, штат Кентуккі
 Джефферсонвілл — селище, штат Іллінойс
 Джефферсонвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Джефферсонвілл — селище, штат Огайо
 Джефферсонвілл — селище, штат Вермонт